Interieur (von franz. intérieur ‚das Innere‘) steht für: 

 den Innenraum eines Gebäudes, und dessen Ausstattung (Innenarchitektur, Raumausstattung, Möbel)
 Interieur (Pferd), die inneren Eigenschaften eines Pferds
 Interieurmalerei, in der Kunstwissenschaft das Genre der Darstellung von Innenräumen in Gemälden und Grafiken
 Kraftfahrzeugausstattung, bei geschlossenen Fahrzeugen oder Fahrzeugen mit einer Kabine